Атруис:

 Атруис ап Меуриг
 Артуис ап Мор